Kouka steht für:

 Kouka (Burkina Faso), Gemeinde und Departement in Burkina Faso
 Kouka, Ort im Department Kongoussi, Provinz Bam, Burkina Faso
 Kouka (Togo), Dorf in der Präfektur Doufelgou, Region Kara, Togo
 Kouka (Zypern), Gemeinde im Bezirk Limassol, Zypern

Kouka ist der Familienname folgender Personen:

 Harou Kouka (1922–2008), nigrischer Arzt und Politiker

Siehe auch:
 Koukal